Республика Узбекистан имеет двухуровневую банковскую систему. Банковская деятельность является лицензируемым видом деятельности. 

Первый уровень банковской системы занимает Центральный банк Республики Узбекистан, который является центральным банком страны.

На 1 декабря 2021 года в Узбекистане работало 33 банка, из них 12 — с государственным участием, 15 частных банков и 5 иностранных банка. При этом доля госбанков в активах составляет 82%.

На 1 ноября 2021 года последним - 33-банком получившим лицензию Центрального банка стал банк "Bank Apelsin".

Примечания

Ссылки 
 Сведения о рейтинговых оценках присвоенных банкам Узбекистана международными рейтинговыми агентствами
 Банки Узбекистана

 
Узбекистан
Банки